El término Golovinka ( puede referirse a:

Golovinka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar de Rusia.
Golovinka (Cheremísinovo, Kursk), localidad del raión de Cheremísinovo del óblast de Kursk, en Rusia.
Golovinka (Fatezh, Kursk), localidad del raión de Fatezh del óblast de Kursk, en Rusia.
Golovinka (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Golovinka (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Golovinka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Río Golovinka, afluente del río Neruch, que lo es del Zusha, tributario del Oká, de la cuenca del Volga.